Phormion (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Phormion, un stratège athénien () ;
 Phormion, un banquier athénien () ;
 , pièce de Térence ().

Notes et références